Propper steht für:
 Emanuel Jirka Propper (1863–1933), Schweizer Architekt und Technikumslehrer
 Eduardo Propper de Callejón (1895–1972), spanischer Diplomat

Siehe auch:
 Pröpper